Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BMW Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený německý tenista Tommy Haas, kterého v semifinále vyřadil slovenský kvalifikant Martin Kližan.

Soutěž dvouhry vyhrál Martin Kližan, když ve finále porazil italskou turnajovou jedničku Fabia Fogniniho ve třech setech 2–6, 6–1 a 6–2. Na okruhu ATP Tour si tak připsal druhý singlový titul kariéry, když první zaznamenal na zářijovém St. Petersburg Open 2012.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Fabio Fognini (finále)
  Tommy Haas (semifinále)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Philipp Kohlschreiber (1. kolo)
  Feliciano López (1. kolo)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014